Долинский сельский совет — название ряда административных единиц на Украине:

 Долинский сельский совет — в Славянском районе Донецкой области.
 Долинский сельский совет — в Бердянском районе Запорожской области.
 Долинский сельский совет — в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Долинский сельский совет — в Запорожском районе Запорожской области.
 Долинский сельский совет — в Токмакском районе Запорожской области.
 Долинский сельский совет — в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.
 Долинский сельский совет — в Обуховском районе Киевской области.
 Долинский сельский совет — в Александрийском районе Кировоградской области.
 Долинский сельский совет — в Ананьевском районе Одесской области.
 Долинский сельский совет — в Ренийском районе Одесской области.
 Долинский сельский совет — в Саратском районе Одесской области.
 Долинский сельский совет — в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Долинский сельский совет — в Чаплинском районе Херсонской области.

См. также 
 Столбино-Долинский сельский совет